Neotridactylus är ett släkte av insekter. Neotridactylus ingår i familjen Tridactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Neotridactylus